12-й чемпионат Европы по баскетболу — проходил в столице Югославии Белграде с 29 апреля по 8 мая 1961 года. Чемпионат проходил в 3 этапа, в которых приняли участие 19 команд. Чемпионом стала сборная СССР (6-й титул). Самым полезным игроком турнира был признан игрок сборной Югославии Радивой Корач.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Второй раунд

Группа 1

Группа 2

Квалификационный раунд

Группа 1

Группа 2

Плей-офф за 13-16 места

Плей-офф за 17-19 места

Финальный раунд

Финал

Плей-офф за 5-8 места

Плей-офф за 9-12 места

Итоговое положение

Составы команд 
1. СССР: Янис Круминьш, Геннадий Вольнов, Валдис Муйжниекс, Майгонис Валдманис, Виктор Зубков, Арменак Алачачян, Юрий Корнеев, Владимир Угрехелидзе, Александр Петров, Александр Кандель, Вячеслав Новиков, Альберт Вальтин (Тренер: Степан Спандарян)

2. Югославия: Радивой Корач, Иво Данеу, , Радован Радович, , , , , , , , Желько Троскот (Тренер: Александр Николич)

3. Болгария: , , , , , Илья Мирчев, , , , Христо Донев, Радко Златев, Стефан Стойков (Тренер: Веселин Темков)

Примечания

Ссылки 
 FIBA Europe EuroBasket 1963

 
1961 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1961 году